Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Duluth en l'honneur de la ville du même nom :
 l', un croiseur léger de classe Cleveland qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un amphibious platform dock de classe Austin en service de 1966 à 2005.

Duluth